Hauska steht für:

 Burg Hauska in Blatce, Tschechien, siehe Burg Houska

Hauska ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Hauska (* 1940), österreichischer Pflanzenphysiologe, Ornithologe und Hochschullehrer 
 Hans Hauska (1901–1965), österreichischer Komponist
 Leo Hauska (1881–1954), österreichischer Ingenieur, Agronom und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hauschka